Джеймс Чаманга (; 2 февраля 1980, Луаншья) — замбийский футболист, может сыграть на позиции нападающего и  центрального полузащитника. С 2005 по 2015 год выступал за сборную Замбии.

Биография

Клубная карьера 
Профессиональную карьеру начинал в клубах высшей лиги замбийского чемпионата «Нэшионал Эссембли» и «ЗАНАКО».

В 2005 году переехал в ЮАР, заключив контракт с клубом «Умтата Буш Бакс», игравшим в высшей лиге чемпионата ЮАР. Для клуба сезон 2005/06 был неудачным — клуб выбыл в первую лигу.

Сезон 2006/07 провёл в клубе высшей лиги «Суперспорт Юнайтед», занявшим итоговое 6 место в чемпионате. Чаманга стал лучшим бомбардиром клуба.

По окончании сезона был продан в клуб «Морока Свэллоуз», по итогам сезона 2006/07 занявший 3 место. С этим клубом связан его личный рекорд — 5 голов в одном матче, включая три мяча в период с 20-й по 24-ю минуты игры, «Морока Своллоус» победил «Платинум Старс» с общим счётом 6:2. В сезоне 2007/08 с 14 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром чемпионата ЮАР.

В апреле 2008 года подписал контракт с клубом китайской суперлиги «Далянь Шидэ».

Карьера в сборной 
За сборную Замбии играл с 2005 по 2015 год. Играл в трех подряд финалах Кубка Союза южноафриканских футбольных ассоциаций в 2005—2007 годах. В 2006 сборная Замбии стала обладателем кубка. Участник Кубка африканских наций 2006, 2008 и 2010 годов. На каждом турнире Джеймсу удалось по разу отличиться.

Лучший результат — кубок Африки 2012 года.

Достижения 
 Победитель КАН: 2012

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Footballdatabase
 
 
 Профиль на сайте Zambianfootball

Футболисты Замбии
Игроки сборной Замбии по футболу
Игроки ФК «Занако»
Игроки ФК «Суперспорт Юнайтед»
Игроки ФК «Морока Свэллоуз»
Игроки ФК «Далянь Шидэ»
Игроки ФК «Ляонин Хувин»